Pleione může označovat:

 Pleione – hvězda ve hvězdokupě Plejády v souhvězdí Býka
 Pléioné (mytologie) – bohyně ve starořeckých mýtech, matka Plejád
 Pleione (rostlina) – rod orchidejí

Externí odkazy